A astrologia chinesa (em chinês: 占星術, pinyin: zhàn xīng shù; também 星學, pinyin: xīngxúe; 七政四餘, pinyin: qī zhèng sì yú; e 果老星宗, pinyin: gǔo lǎo xīng zōng) está relacionada ao calendário chinês e seu ciclo animal de doze anos, conhecido como zodíaco chinês. Este sistema de previsão do futuro e também de descrição de tendências de traços de personalidade baseia-se neste Zodíaco, nos cinco elementos, no movimento cíclico dos astros e na antiga religião chinesa.

Apresentação 
Os antigos astrônomos chineses chamavam os cinco planetas principais pelos nomes dos elementos; eles estavam associados com: Vénus ao Metal (ouro); Júpiter à Madeira; Mercúrio à Água; Marte ao Fogo e Saturno à Terra. De acordo com a Astrologia chinesa, diz-se que a posição destes planetas, junto com as posições do Sol, Lua, eventuais cometas no céu, bem como o momento do nascimento (horário) e o signo zodiacal podem determinar os traços da personalidade e o destino de uma pessoa.

Um laborioso sistema para computar a sorte e o destino de alguém baseado em sua data e hora de nascimento (conhecido como 紫微斗數 zǐwēidǒushù) é usado ainda regularmente na Astrologia chinesa contemporânea para prever a sorte de uma pessoa. As vinte e oito constelações chinesas (宿 xìu) são bastante diferentes das oitenta e oito constelações ocidentais. Por exemplo, a Ursa Maior (Ursa Maior) é conhecida como 斗 dǒu; o cinturão de Órion é conhecida como 參 shen, ou o trio de semi-deuses "Felicidade, Fortuna, Longevidade".

As sete constelações setentrionais são denominadas xúanwǔ (玄武). Xuan Wu é também conhecido como o espírito do céu setentrional ou o espírito da Água na crença Taoísta.

Em acréscimo às leituras astrológicas dos corpos celestes, as estrelas no céu formam a base de muitos contos de fadas. Por exemplo, o Triângulo de Verão é um trio composto por um boiadeiro (Altair), uma donzela tecelã encantada (Vega) e a fada "tai bai" (Deneb). Os dois amantes proibidos foram separados pelo rio prateado (a Via Láctea). A cada ano, no sétimo dia do sétimo mês do calendário chinês, os pássaros formam uma ponte sobre a Via Láctea. O boaideiro leva seus dois filhos (as duas estrelas em cada lado de Altair) através da ponte para reencontrarem sua mãe encantada. A "tai bai" fica "segurando a vela" para estes dois amantes imortais. Pesquise sobre "Qi Xi" para mais versões desta história.

Ciclos 
Há um ciclo binário Yin Yang, o qual amplia o ciclo de 5 elementos para um ciclo de dez. Anos pares são Yang (+), anos ímpares são Yin (-). Visto que o ciclo zodíaco animal de 12 é divísivel por dois, cada zodíaco só pode ocorrer em Yin ou Yang: o Dragão é sempre Yang, a Serpente é sempre Yin, etc. Esta combinação cria um ciclo de 60 anos, começando com o Rato de Madeira e terminando com o Porco da Água. O ciclo atual começou no ano 1984.

Deste modo encontramos uma relação entre o signo e o elemento. Considerando o exemplo Dragão Yang (nascidos em 2000) pode-se afirmar que o seu elemento é Metal ativo. Já a Serpente (nascidos em 2001) sendo um signo de caráter Yin, é Metal passivo.

Cinco elementos 

Tanto o Yin quanto o Yang são subdivididos em Cinco Elementos (Água, Madeira, Fogo, Metal (Ouro ou Ferro), Terra) no topo do ciclo dos animais. Estes são, por sua vez, são considerados "modificadores" e afetam as características de cada um dos 12 signos, tornando-os mais ativos (Yang) ou passivos (Yin).

Os elementos são determinados de acordo com o signo lunar, o ano, o mês e a hora de nascimento, sendo que o elemento que predomina na personalidade de uma pessoa é aquele que mais aparece em seu mapa.

Doze animais do zodíaco

Características dos 12 Signos 
De acordo com os astrólogos chineses, as características de um indivíduo poderiam ser determinadas pelo ano, mês, hora e lugar de nascimento. O ambiente e nossa determinação podem afetar as características.

Animais interiores e animais secretos 
É um erro bastante comum acreditar que existam somente os animais singulares designados pelo ano. Estes ciclos anuais representam como os outros lhe veem: enquanto uma pessoa pode parecer ser um Dragão ela pode realmente ser uma Serpente internamente e um Boi secretamente. Combinado com os 5 elementos, isto dá 8640 combinações (5 elementos, 12 animais, 12 meses, 12 horas do dia).

O animal interior é assinalado levando em conta o mês e o dia de nascimento; do mesmo modo que se constata o signo no Zodíaco ocidental (Áries/Touro/Gêmeos etc.), sendo cada um correspondente a um animal da Astrologia chinesa. Por exemplo, alguém nasceu em 18/07, o signo no Zodíaco ocidental é Câncer, que corresponde ao mês de Gato hem.sul / Serpente hem.norte. Isto determina a vida amorosa e personalidade interior e é crítico para uma correta compreensão de sua compatibilidade com outros signos. Isto pode ser considerado aquilo que o indivíduo gostaria de ser, ou que acredita ser seu verdadeiro eu.

O animal secreto é determinado pela hora exata do nascimento e é o próprio signo verdadeiro na qual sua personalidade se baseia. É importante que seja compensado o horário de verão ou qualquer ajuste de hora realizado no seu país, visto que é mapeado de acordo com a posição do sol, e não com a hora local.

Diz-se que isto é crítico para o uso correto da Astrologia chinesa. Muitas demonstrações ocidentais do zodíaco chinês omitem o fato, bem como os elementos, para que sejam consumidas e compreendidas mais facilmente.

Os meses 
Os doze animais também se aplicam aos meses lunares. O mês do nascimento afeta o animal interior de uma pessoa, conforme enunciado acima.

As horas 
O zodíaco chinês é usado também para rotular as horas do dia, com cada signo correspondendo a uma "hora larga" ou shichen (時辰), a qual é um período de duas horas. (24 dividido por 12 animais)
A hora larga na qual uma pessoa nasce é seu animal secreto, como enunciado acima.

A hora de nascimento determina o segundo signo da pessoa ou, então, seu signo ascendente na Astrologia chinesa. Diferente do conceito de signo ascendente da Astrologia ocidental, que diz que o ascendente toma conta da personalidade da pessoa ao longo de sua vida, substituindo o signo solar, na Astrologia chinesa o signo ascendente determinado pelo horário de nascimento funciona como um segundo signo, um "companheiro de estrada" que irá literalmente "dividir espaço" com o signo lunar, que é determinado pelo ano de nascimento.

Este segundo signo também irá conferir mais um elemento à personalidade da pessoa, o que acabará por reforçar alguns de seus aspectos, de acordo com os elementos do signo lunar, do mês, do ano e até do país de nascimento.

Caso alguém que nasce exemplo Hora e Ano de Dragão 1º Pé Yang, o signo Solar será Macaco 2º Pé Yang ou Rato 3º Pé Yang dentro do Horário do Dragão, para não ter 2 Dragões nos signos Lunar Ano e Solar Hora.

As horas seguintes estão na horário solar:

Os Anos 
Tabela do calendário e zodíaco lunar Chinês (Hemisfério Ártico)
Lembrando que há uma diferença Zodiacal entre os Polos citada na página Feng Shui

Zodíaco chinês para o século presente e passado (Nota: primeira e segunda colunas: 1900-1960. Terceira e quarta colunas: 1960-2020.)
(O início do signo do zodíaco chinês é geralmente definido como o "lìchūn" do ano, não o primeiro dia do ano novo chinês como visto.)

Origens do Zodíaco Chinês 
Os 12 animais (signos) do zodíaco (生肖 shengxiao) são, pela ordem, o rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro (ou cabra), macaco, galo, cão, e porco. Existem muitas lendas para explicar a origem do zodíaco. Uma das mais populares, de forma resumida, diz o seguinte:

Foi confiada ao rato a tarefa de convidar os animais para que se apresentassem ao Imperador de Jade para um banquete, onde seriam escolhidos os signos do zodíaco. O gato era um bom amigo do rato, mas o rato enganou-o, fazendo com que acreditasse que o banquete seria no dia seguinte. O gato dormiu enquanto o banquete era realizado, imaginando que só ocorreria no dia seguinte. Quando descobriu a verdade, prometeu ser o inimigo natural do rato pelas eras a partir dali.

Uma variação desta lenda descreve o Imperador de Jade preparando um grande banquete em seu palácio; o gato não ouviu a proclamação inicial e então o rato lhe contou que iria haver uma festa real, mas em vez de dizer a data correta, informou que se realizaria no dia seguinte. A todos os animais que lá chegaram naquela noite, foi garantido um lugar especial como animal do zodíaco - o gato só apareceu no dia seguinte, apenas para descobrir que o banquete já havia terminado.

O zodíaco chinês em outros países 
Os signos do zodíaco chinês também são usados por outras culturas. Por exemplo, eles surgem geralmente nos cartões e selos do Ano Novo Japonês. O Serviço Postal dos Estados Unidos e outros em vários países emitem um selo postal de "Ano do _" a cada ano, em homenagem à esta herança chinesa. Todavia, aqueles que não estão familiarizados com o uso do calendário lunar chinês geralmente pensam que os signos mudam em 1º de Janeiro de cada ano. Aqueles que se interessarem pelo aspecto divinatório dos signos podem consultar uma tabela, como esta colocada acima.

O zodíaco chinês também é usado em alguns países asiáticos que estiveram sob a influência cultural da China. Todavia, todos os animais no zodíaco podem mudar nestes países.

Por exemplo, o zodíaco vietnamita é idêntico ao zodíaco chinês, excepto pelo quarto animal que é o gato, não o coelho, enquanto que o zodíaco japonês inclui o javali em vez do porco.

Os hunos europeus usavam o zodíaco chinês completo com "dragão" e "porco". Este zodíaco turco-chinês esteve em uso nos Balcãs (Bulgária) bem como entrou na adopção pelos búlgaros da linguagem eslava e do cristianismo ortodoxo.

Segue-se a ele o calendário huno ou calendário do zodíaco pagão turco-búlgaro, que se diferencia do zodíaco grego mas que está em conformidade com o chinês:

Relações Taoistas 

Ligações com Ba Gua, Ba Mai, Ba Xian, Zang-Fu 12, etc.

(Baseado em uma teoria paralela em que o pulmão é o órgão mais alto do corpo, meio-dia, e a bexiga o mais baixo, meia-noite. Assim o Rato localiza-se exatamente ao nascer do Sol e início de primavera, ao qual seu órgão vesícula biliar Dan corresponde ao elemento fixo madeira, tradicionalmente o primeiro signo. E a Bexiga Pang Guang à meia-noite, que corresponde ao elemento fixo da água, fria como o elemento característico do inverno pela neve, também relacionada ao medo do período noturno. E por fim um último exemplo o pulmão Fei ao meio-dia, Yang Máximo, que representa o sinal de vida: respiração. Os horários de acordo com os caminhos dos meridianos, o pulmão sai do peito pra ponta do polegar 12h e entra o canal do intestino à cabeça; a bexiga desce até a ponta do pé 0h e o rim sobe do nada até o tronco, assim como a árvore cresce da raíz.)

Outro modo de Estudo

Há também uma forma de estudo, em que se considera o Leão Pulmões, o Órgão mais Alto do nosso Corpo Humano o Solstício de Verão ponto Máximo 12h, e seu Oposto o Macaco Bexiga, o Órgão mais Baixo do nosso Corpo Humano, o Solstício de Inverno 0h.

E também o Intestino Grosso, sendo depois do Delgado (Ovelha), é o Gato, pois o Grosso tem 3 Fases (Triplo Aquecedor): Sobe pela Direita, do lado do Fígado Mamute, Troca de Lado, e Desce e Evacua pela Esquerda, do lado do Estômago Dragão.

O Canal do Macaco desce da Cabeça até o ponto mínimo Pé, Solstício de Inverno, e o Canal da Fênix sobe do ponto míninmo (0h) ate o Tronco, onde liga Shao Yin com Cavalo, este que se inicia no Equinócio de Outono.

O Canal do Leão sai do Tronco até o ponto máximo Mão, Solstício de Verão, e o Canal do Coelho entra do ponto máximo (12h) até a Cabeça, onde liga Yang Ming com Dragão, este que se finaliza no Equinócio de Outono, depois de Dragão vem a Serpente (do Éden) Pé do Andarilho Invisível (Poder da Serpente) Kan, o Equinócio, a Jornada ao Oeste, Macaco Peregrino.

Sendo assim Coelho a Traquéia, ligada ao Pulmão, Respiração.

Assim temos:

(O Mamute pode ser comparado ao Boi, pois ambos são vegetarianos, andam em bandos, têm chifres e o mais importante do Poder do Talismã: são bem Fortes, Força Física Bruta).

 Naturalmente o Zodíaco abre na Li, o Signo Anual troca exatamente bem no ponto do Equinócio de Primavera, considerando o Leão Meio-Dia no lugar do Cavalo e o Macaco Meia-Noite no Lugar do Rato etc., em 23 Setembro 2015 às 8h22 (varia com o fuso horário) no Hemisfério Antártico começou o Cachorro Fogo (que seria o Tigre 4h da Manhã).

Em forma de circunferência usada em feng shui:

Note que o Trigrama do Zodíaco é exatamente a Li que se encontra entre o Gato e o Rato, a lenda zodiacal do Imperador de Jade.

E segue abaixo os 60 Binômios completos do Zodíaco Taoísta em Circunferência (Leste a Direita para Hemisfério Antártico, Leste a Esquerda para Hemisfério Ártico):

 Novamente neste caso, note que o Trigrama do Zodíaco Li localiza-se exatamente entre Gato Água (o Último Binômio) e Rato Madeira (o Primeiro Binômio) concretizando assim a Lenda Zodiacal do Imperador de Jade Gato-Rato.

Bibliografia 
 Crawford, E. A. e Teresa Kennedy. (1995). Astrologia Chinesa e os cinco elementos. Editora Kuarup. ISBN 85-269-0238-5
 Shelly Wu. (2005). Chinese Astrology. The Career Press, Inc. ISBN 1-56414-796-7
 Theodora Lau. (1990). Manual do Horóscopo Chinês. Editora Pensamento. ISBN 85-315-0406-6